Biesiedino () – nazwa toponimów w Rosji

 Biesiedino – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Biesiedino – wieś w obwodzie orenburskim
 Biesiedino – wieś w obwodzie pskowskim
 Biesiedino – wieś w obwodzie tulskim

Strony ujednoznaczniające